Baisha Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baisha (socken i Kina, Guangxi), 
 Baisha (socken i Kina, Hunan, lat 28,59, long 113,28), 

Robotskapade Kinaförgreningar